Канал може да се отнася за:
 Канал – изкуствен воден път, обикновено свързващ съществуващи езера, реки или морета
 Телевизионен канал
 Алфа-канал - Канал за прозрачност на растерна графика.
 Канал (телекомуникация) – канал за комуникация в телекомуникациите и компютърните мрежи
 Пикочен канал – отходен път, през който се извежда урината от пикочния мехур извън тялото
 Канал (филм), филм на Анджей Вайда от 1957 г.
 Кабелен канал, изработено от метални или пластмасови детайли съоръжение за прокарване на електрически захранващи и съобщителни кабели.
 Перловска река – жаргонно наименование „канала“